Allan Cunningham kan syfta på bland andra:

* Allan Cunningham (1784–1842), skotsk poet
 Allan Cunningham (1791–1839), brittisk botaniker

S även 
 Alan Cunningham